Marix ist der Familienname folgender Personen:

 Salomon Marix (1805–1872), französisch-deutsch-jüdischer Tuchhändler, Marmorfabrikant und Brauereibesitzer

Siehe auch:
 Marix Verlag, auf geistesgeschichtliche Sachliteratur und Klassiker der Weltliteratur spezialisierter Buchverlag in Wiesbaden